Henri Wallon (1812-1904), historien et homme politique français, grand-père du suivant.
 Henri Wallon (1879-1962), psychologue et homme politique français, petit-fils du précédent.